Municipio de Chikaskia puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Chikaskia (condado de Kingman, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Kingman.
 Municipio de Chikaskia (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.